La Merced (Catamarca), plaats in departement Paclín, Argentinië
 La Merced (Mexico-Stad), een markt in Mexico-Stad, Mexico
 La Merced (Peru), hoofdstad in provincie Chanchamayo, regio Junín, Peru
 La Merced (Colombia), een gemeente in Colombia